

Astronomia
 5226 Pollack – asteroide
 Pollack – cratere sulla superficie di Marte

Persone
 Andrea Pollack (1961-2019) – nuotatrice tedesca
 Ben Pollack (1903-1971) – batterista e direttore d'orchestra jazz statunitense
 Frank Pollack (1967) – allenatore ed ex giocatore di football americano statunitense
 Hunter Pollack (1997) - attivista statunitense
 István Pollack (1900–...) – calciatore ungherese
 Jan Polack (1435-1450) – pittore polacco
 Jeff Pollack (1959) – regista e produttore statunitense
 Jeffrey Pollack (1965 ca.) – imprenditore statunitense
 Leopoldo Pollack (1751-1806) – architetto italiano
 Luigi Pollack (1887-1920) – calciatore italiano
 Martin Pollack (1944) – scrittore e giornalista austriaco
 Mihály Pollack (1773-1855) – architetto austriaco con cittadinanza ungherese
 Olaf Pollack (1973) – ciclista tedesco
 Sydney Pollack (1934-2008) – regista statunitense

Zoologia
 Pollack (Pollachius pollachius) – pesce di mare
 Pollack d'Alaska (Theragra chalcogramma) – pesce di mare.

Pagine correlate
 Polack (disambigua)
 Polak
 Pollak